ФК Удар е български футболен отбор от Бяла черква. Състезава се в А ОФГ Велико Търново. Отбор е основан като КСФ „Удар“. След това дълги години играе като „Бачо Киро“.

Най-голяма победа: 19:1 срещу „Бъдеще“ (Бутово) през 2015 година.

Последни 10 сезона

Източници

Външни препратки 
 Удар в bgclubs.eu
 в goal.bg
 Неофициален сайт във facebook.com
 в bfs-vt.com
 в Спортно Русе

Удар (Бяла черква)
Бяла черква
Удар
Основани в България през 1921 година